Jan Lindemans (geschiedschrijver) (1888-1963), Germaans filoloog en geschiedschrijver
 Jan Lindemans (kerkjurist) (1921-1999), zoon van, kerkjurist